Bioom, de grote vegetatiezones op de aarde waar de milieu-omstandigheden, in het bijzonder het klimaat en de overheersende vegetatie gelijkenis vertonen, en tot op zekere hoogte ook de hieraan aangepaste andere organismen
 Vegetatiezonering in gebergten, de vaak duidelijk onderscheidbare vegetatiezones of -gordels in gebergten, doordat ecologische omstandigheden in bergen zo sterk hoogteafhankelijk zijn